« Nikkei » est le terme générique pour les immigrants japonais dans le monde, de toutes générations (voir Nippo-Américains).
 Le Nikkei 225 est le principal indice boursier de la bourse de Tōkyō.
 Nihon Keizai Shinbun ou Nikkei est le premier quotidien économique japonais.